Der Hochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2014 wurde am 15. und 17. August 2014 im Letzigrund-Stadion von Zürich ausgetragen.

Europameisterin wurde die spanische Titelverteidigerin und WM-Dritte von 2013 Ruth Beitia. Sie gewann vor der Russin Marija Kutschina, spätere Marija Lassizkene. Bronze ging an die Kroatin Ana Šimić.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Am höchsten sprang die spanische Europameisterin Ruth Beitia im Finale mit 2,01 m, womit sie eine neue Weltjahresbestleistung erzielte, jedoch zwei Zentimeter unter dem Rekord blieb. Zum Welt- und Europarekord fehlten ihr acht Zentimeter.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
15. August 2014, 10:35 Uhr

22 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 1,94 m. Nur zehn Athletinnen übersprangen 1,89 m, womit klar war, dass die Qualifikation hier abgebrochen werden konnte, denn mindestens zwölf Teilnehmerinnen mussten für das Finale ermittelt werden. Die Situation würde sich durch Angehen der eigentlichen Qualifikationshöhe nicht ändern. Diese zehn Hochspringerinnen hatten sich für das Finale qualifiziert. Dahinter lagen fünf Athletinnen gleichauf, die 1,85 m ohne jeden Fehlversuch übersprungen hatten. So waren hier fünfzehn Teilnehmerinnen zur Finalteilnahme berechtigt (hellgrün unterlegt).

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

17. August 2014, 15:16 Uhr

Weblinks 
 Zürich European Championships, european-athletics.com, abgerufen am 15. März 2023
 Ergebnisse Europameisterschaften Zürich (Schweiz), 12.08 - 17.08.2014, leichtathletik.de, abgerufen am 15. März 2023
 Women High Jump Athletics European Championship 2014 Zurich (SUI), todor66.com, abgerufen am 15. März 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 23rd European Athletics Championships Zürich SUI 12–17 AUG 2014 Letzigrund, Women High Jump, S. 702f, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 15. März 2023
 European Championship, Zürich 2014, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 15. März 2023

Videolink 
 Ruth Beitia escucha el himno español European Athletics Championships 2014 Zurich, youtube.com, abgerufen am 15. März 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hochsprung Frauen